Balș – comune romeno nel distretto di Iași
Balș – comune romeno nel distretto di Olt